Encruzilhada (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Encruzilhada do Sul, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul